Jozef Hýsek (ur. 18 marca 1956) – słowacki skoczek narciarski w czasie kariery zawodowej reprezentujący Czechosłowację, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (1978). Wielokrotny mistrz świata weteranów i medalista tej imprezy.

Życiorys 
W 1978 zajął 11. miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w ramach mistrzostw świata w Lahti. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 72. miejsce w klasyfikacji generalnej. Punkty zdobywał w Zakopanem (11. miejsce) oraz Gstaad (12. miejsce). Wiosną 1984 zakończył karierę skoczka narciarskiego i został piłkarzem klubu z miejscowości Kremnička, z którym grał w drugiej i trzeciej lidze czechosłowackiej.

W 1993, za namową członków lokalnego klubu, którzy przekonali do tego pomysłu jego żonę, ponownie zaczął skakać i rywalizować w zawodach weteranów, początkowo tylko tych rozgrywanych latem w Czechach i na Słowacji. Nie nauczył się skakać stylem V, w związku z czym korzysta z techniki klasycznej. W 2002 po raz pierwszy wziął udział w mistrzostwach świata weteranów, zdobywając złoty medal w swojej kategorii wiekowej – start ten był jednocześnie jego pierwszym w zawodach na śniegu od czasu zakończenia zawodowej kariery skoczka (lokalne zawody weteranów, w których wcześniej brał udział odbywały się wyłącznie w sezonie letnim).

Rok później, w lutym 2003, wystartował w mistrzostwach Słowacji, zajmując ostatnie, 17. miejsce – był wówczas najstarszym spośród startujących zawodników (drugi najstarszy w stawce, Peter Diča, był o ponad 22 lata młodszy i urodził się 10 miesięcy po starcie Hýska na mistrzostwach świata w Lahti). W kolejnych latach wielokrotnie zdobywał tytuły mistrza świata weteranów, stając także na niższych stopniach podium tych zawodów. Został również trenerem tej dyscypliny sportu, zajmując się szkoleniem dzieci i młodzieży w klubie „Klub priateľov skoku na lyžiach” z Bańskiej Bystrzycy, a w sezonie 2017/2018, wspólnie z Igorem Pohle, prowadzi kadrę B reprezentacji Słowacji w skokach narciarskich.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 72

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Czechosłowaccy skoczkowie narciarscy
Słowaccy skoczkowie narciarscy
Trenerzy skoków narciarskich
Czechosłowaccy piłkarze
Urodzeni w 1956